Илейкино — название населённых пунктов в России:

 Илейкино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Илейкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Илейкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Илейкино — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Илейкино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Илейкино — деревня в Старицком районе Тверской области.